Sânmartin oder Sânmărtin ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Sânmartin (Bihor), Gemeinde im Kreis Bihor
 Sânmărtin (Cluj), Gemeinde im Kreis Cluj
 Sânmartin (Harghita), Gemeinde im Kreis Harghita
 Sânmartin (Arad), Dorf im Kreis Arad 
 Sânmărtin (Chinteni), Dorf in Chinteni, Kreis Cluj 
 Sânmartin de Beiuș, Dorf im Kreis Bihor

Siehe auch:
 San Martin